Le pene d'amore di Pluto (Pluto's Heart Throb) è un cortometraggio di Pluto del 1950.

In Italia il corto è stato pubblicato direttamente in home video all'interno delle VHS Cartoons Classici Pluto e Da Disney con amore degli anni 80 e Topolino amore mio del febbraio 1996.

Trama
Mentre Pluto va a passeggio, incontra la bassotta Dinah, e grazie a Cupido, i due si innamorano, ma improvvisamente vengono interrotti da Butch il Bulldog. I due cani maschi competono per la cagnetta e quando lei se ne va, Butch picchia Pluto. La bassotta sente tutto e vede Pluto ridotto male. Lei chiede a Butch di curarlo, ma lui gli fa uno scherzo cattivo. Dinah capisce tutto e si arrabbia cacciandolo via. Pluto si sente adesso meglio e salta felicemente. Ma poi arriva Butch che bacia Dinah, con sconforto di Pluto che se ne va: mentre Butch tenta di baciarla di nuovo, lei cade in piscina e rischia di affogare, Butch ha troppa paura di nuotare, ma Pluto riesce a tuffarsi e la salva. Butch se ne va via tristemente e Dinah ringrazia amorosamente Pluto di averla salvata.

Edizioni Home Video

DVD 
Il cortometraggio è stato incluso nel DVD Disney Cuori & Amori uscito il 10 Febbraio 2004.

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi di Pluto